Priming – in psicologia, un effetto per il quale l'esposizione a uno stimolo influenza la risposta a stimoli successivi.
 Priming – in birrificazione, il processo con cui si aggiunge anidride carbonica (e si dà quindi frizzantezza) alla birra.

Pagine correlate
 Primer (disambigua)